Darius Lelenas (né le  à Elektrėnai en Lituanie) est un joueur professionnel de hockey sur glace lituanien.

Carrière de joueur 
Il joue au niveau professionnel depuis 1997 alors qu'il se joint au SC Energija. Il évolue ensuite en Lettonie et en Biélorussie avant de rejoindre le HC Dukla Trenčín pour une saison.

Il signe pour la saison 2010-11 avec les Peterborough Phantoms. Il représente son pays depuis 1999 aux diverses compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1997-1998 ||SC Energija ||VEHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||SC Energija ||VEHL ||14 ||1 ||2 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor="F6FFB2"
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|2000-2001 ||SC Energija ||VEHL ||24 ||9 ||3 ||12 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Iantar Seversk ||Vyschaïa Liga ||43 ||7 ||4 ||11 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||SC Energija ||VEHL 2 ||5 ||9 ||4 ||13 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||HK Vitebsk ||VEHL ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||SC Energija ||Latvijas Atklātais čempionāts ||18 ||23 ||13 ||36 ||49 ||8 ||7 ||3 ||10 ||12
|-
|2004-2005 ||Metalurgs Liepaja ||Latvijas Atklātais čempionāts ||14 ||10 ||10 ||20 ||27 ||6 ||6 ||6 ||12 ||6
|-
|2004-2005 ||Metalurgs Liepaja ||Ekstraliga ||29 ||7 ||6 ||13 ||16 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2005-2006 ||Metalurgs Liepaja ||Latvijas Atklātais čempionāts ||- ||10 ||7 ||17 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Metalurgs Liepaja ||Ekstraliga ||51 ||10 ||10 ||20 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Metalurgs Liepaja ||Latvijas Atklātais čempionāts ||42 ||15 ||14 ||29 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Metalurgs Liepaja ||Latvijas Atklātais čempionāts ||47 ||32 ||28 ||60 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Metalurgs Liepaja ||Ekstraliga ||13 ||6 ||3 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HC Dukla Trenčín ||Extraliga ||34 ||4 ||4 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HK Brest ||Ekstraliga ||40 ||5 ||5 ||10 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Peterborough Phantoms ||EPIHL ||43 ||32 ||24 ||56 ||109 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 || Kongsvinger Knights || 1.divisjon || 27|| 44||21 ||65 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Kongsvinger Knights || 1.divisjon || 36|| 38|| 36|| 74|| 46||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|1999 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior -18 ans div. 1 || 3 || 6 || 0 || 6 || 8 ||align="left"|
|- 
|1999 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde junior C || 5 || 1 || 3 || 4 || 10 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2000 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde junior C || 4 || 5 || 1 || 6 || 8 ||align="left"||- 
|2001 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 4 || 4 || 2 || 6 || 4 ||align="left"| Médaille d'argent|-
|2001 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 3 || 0 || 3 || 4 ||align="left"|
|- 
|2002 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 4 || 5 || 2 || 7 || 35 ||align="left"||-
|2002 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 9 || 5 || 14 || 35 ||align="left"| Médaille d'or|- 
|2004 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 10 || 4 || 14 || 4 ||align="left"| Médaille d'or|-
|2005 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 5 || 5 || 6 ||align="left"|
|- 
|2006 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 7 || 1 || 8 || 2 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2007 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"||- 
|2008 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 4 || 2 || 6 || 20 ||align="left"||- 
|2010 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 4 || 0 || 2 || 2 || 8 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"|'''

Notes et références  

Naissance en octobre 1982
Naissance à Elektrėnai
Joueur international lituanien de hockey sur glace
Joueur du HC Dukla Trenčín
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Peterborough Phantoms